Towarzystwo Leonarda da Vinci (ang. Leonardo da Vinci Society) – towarzystwo zajmujące się organizacją seminariów i konferencji naukowych dotyczących badań nad włoskim artystą renesansowym i naukowcem Leonardem da Vinci. Siedzibą towarzystwa jest Uniwersytet Oksfordzki w Londynie. Jego kierownikiem jest badacz życia Leonarda da Vinci, Martin Kemp. Towarzystwo zajmuje się także publikacją periodyku Biuletyn dla leonardystów.

Przypisy

Bibliografia 
 Leonardo da Vinci, Artysta i dzieło, red.: D. Dzierżanowska, wyd. Arkady, Warszawa 2005,

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Instytuty badań nad Leonardem da Vinci